Rainbach im Mühlkreis
Rainbach im Innkreis